Tuncay Volkan Şanlı (, ), sau simplu Tuncay, este un fotbalist turc care evoluează la clubul Umm Salal SC în Qatar Stars League. Postul său de bază este cel de atacant, dar adesea joacă și ca mijlocaș ofensiv sau extremă. Între 2002 și 2010, Tuncay Șanlı a jucat 80 de meciuri la echipa națională de fotbal a Turciei, marcând 22 de goluri. El este al doilea marcator după numărul de goluri pentru națională și al optulea cel mai selecționat fotbalist turc. Cu naționala Turciei s-a clasat pe locul trei la Cupa Confederațiilor FIFA 2003 și la Euro 2008.

Statistici carieră

Club

Internațional
Sursa:

Goluri internaționale

Palmares

Jucător

Turcia
 Cupa Confederațiilor FIFA 2003: Locul 3
 Euro 2008: Semifinalist
 Trofeul FIFA Fair Play 2008

Fenerbahçe
 Süper Lig: 2003–04, 2004–05, 2006–07

Premii și titluri
 Gheata de Argint la Cupa Confederațiilor FIFA 2003
 Gheata de Argint la Cupa Confederațiilor FIFA 2003
 Jucătorul anului 2006 al clubului Fenerbahçe
 Jucătorul anului 2007 al clubului Fenerbahçe
 2009 Players Player of the Year
 2009 Garmin Player of the Year
 2009 Middlesbrough F.C. Official Supporters' Club Prize
 2009 Terrace Legends Award
 Golul lunii BBC: decembrie 2007, mai 2009
 Golgheterul Middlesbrough F.C.: 2008–09
 2009 North East Player of the Year: Locul 3

Referințe

Legături externe

 
 
 
 
 ESPN Profile 

Nașteri în 1982
Atacanți
Mijlocași
Sportivi turci în viață
Fotbaliști internaționali turci
Fotbaliști turci
Fotbaliști ai cluburilor din Anglia
Fotbaliști ai cluburilor din Germania
Fotbaliști ai cluburilor din Turcia
Fotbaliști ai cluburilor din Qatar
Turci expatriați în Germania